Reject All American é o segundo álbum de estúdio da banda Bikini Kill. Foi lançado em 1996 e tornou-se o último da banda.

Faixas
 "Statement of Vindication"    – 1:11
 "Capri Pants"    – 1:40
 "Jet Ski"    – 2:34
 "Distinct Complicity"    – 2:29
 "False Start"    – 3:12
 "R.I.P."    – 3:37
 "No Backrub"    – 1:52
 "Bloody Ice Cream"    – 1:25
 "For Only"    – 2:25
 "Tony Randall"    – 2:23
 "Reject All American"    – 2:30
 "Finale"    – 1:33

Álbuns de 1996
Álbuns de punk rock
Álbuns de Bikini Kill